Muizenstraat (Bredevoort), een straat in Bredevoort
 Muizenstraat (Hofstade), een straat in Hofstade (Vlaams-Brabant)